Боровка — топоним:

Населённые пункты

Белоруссия 
 Боровка — деревня в Верхнедвинском районе Витебской области.
 Боровка — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Боровка — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Боровка — деревня в Костюковичском районе Могилёвской области.
 Боровка — деревня в Могилёвском районе Могилёвской области.

Латвия 
 Боровка — село Калниешской волости Краславского края.
 Боровка — село Удришской волости Краславского края.
 Боровка — прежнее название села Силене Скрудалиенской волости Даугавпилсского края.

Россия 
 Боровка — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Боровка — посёлок в Белохолуницком районе Кировской области.
 Боровка — село в Котельничском районе Кировской области.
 Боровка — деревня в Ачинском районе Красноярского края.
 Боровка — деревня в Горшеченском районе Курской области.
 Боровка — село в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Боровка — деревня в Куньинском районе Псковской области.
 Боровка — посёлок в Исаклинском районе Самарской области.
 Боровка — село в Сергиевском районе Самарской области.
 Боровка — деревня в Глинковском районе Смоленской области, упразднена в 2001 г.
 Боровка — деревня в Дорогобужском районе Смоленской области.
 Боровка — деревня в Починковском районе Смоленской области.
 Боровка — деревня в Рославльском районе Смоленской области.
 Боровка — деревня в Хиславичском районе Смоленской области.
 Боровка — село в Мелекесском районе Ульяновской области.

Украина 
 Боровка — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Боровка — село в Макаровском районе Киевской области.

Реки в России 
 Боровка (приток Сожи) — в Вологодской области.
 Боровка (приток Белой Холуницы) — в Кировской области.
 Боровка (приток Вятки) — в Кировской области.
 Боровка (верхний приток Чёрной Холуницы) — в Кировской области.
 Боровка (нижний приток Чёрной Холуницы) — в Кировской области.
 Боровка — в Кировской области, левый приток Чепцы.
 Боровка (приток Усты) — в Нижегородской области.
 Боровка (приток Самары) — в Оренбургской области.
 Боровка — в Псковской области, впадает в Псковское озеро.
 Боровка (приток Баранчи) — в Свердловской области.
 Боровка — в Смоленской области, приток Волости.
 Боровка (приток Вязьмы) — в Тверской области.
 Боровка — в Томской области, приток Пехъюды.
 Боровка (приток Улуюла) — в Томской области.

Персоналии 
 Боровка, Ульрих (род. 1962) — немецкий футболист, выступавший на позиции защитника, и тренер.